Cette page contient les pages d'homonymie de Agneau, Agneaux et L'Agneau.

Un agneau est un jeune mouton, petit de la brebis et du bélier.

Agneau peut aussi désigner :
 agneau, la catégorie de viande de boucherie issue de l'animal ci-dessus ;
 agneau, le pain consacré utilisé pour la Communion dans les Églises de rite byzantin.

Agneaux peut désigner :
 Agneaux, une commune française de la Manche.
 Les Agneaux, un téléfilm réalisé par Marcel Schüpbach en 1995. 

L'Agneau peut désigner :
 L'Agneau, un roman de François Mauriac publié en 1954.

Voir aussi 
 Agneau de Dieu, la traduction française de l'expression latine Agnus Dei qui désigne Jésus-Christ pour les catholiques de rite romain
 Agneau pascal, un symbole dans les religions juive et chrétienne
 Montagne des Agneaux, dans les Hautes-Alpes
 Roche des Agneaux, dans les Hautes-Alpes